Castello di Montechiaro a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento
 Castello di Montechiaro a Rivergaro in provincia di Piacenza
 Castello di Montechiaro a Fivizzano in provincia di Massa